Haake ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Haake (* 1946), deutscher Eishockeytrainer

 Claus Haake (1929–2019), deutscher Musikwissenschaftler und Chorleiter
 Cord Hinrich Haake (* 1805), Gründer der Brauerei C.H. Haake, der heutigen Haake-Beck Brauerei
 Erich Haake (* 1925), deutscher Fußballtorwart
 Fritz Haake (1941–2019), deutscher Physiker
 Gustav Haake (1838–1905), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich Haake (1892–1945), NSDAP-Gauleiter
 Hermann Haake (1899–1984), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Rudolf Haake (1903–1945), ehemaliger Oberbürgermeister von Leipzig
 Manfred Haake (* 1943), deutscher Ruderer
 Martha Haake (* 1915), Aufseherin und Krankenschwester im KZ Ravensbrück
 Matthias Haake (* 1975), deutscher Althistoriker
 Torsten Siegfried Haake-Brandt (* 1958), deutscher bildender Künstler
 Ulrike Zeitlinger-Haake (* 1969), österreichische Journalistin
 Wilhelm Theodor Haake, (* 1858; † 1927), Gründer der Photographischen Handlung Haake & Albers, Fkft./M.

Siehe auch:
 Haacke
 Haake-Beck
 Hake